Кра́узе () — прізвище німецького походження, означає «кучерявий». Krauze — польська форма німецького прізвища Krause.

Відомі носії 
 Браян Краузе (Краусе, ; нар. 1 лютого 1969, Эль-Торо, Каліфорнія) — американський актор.
 Богдан Келлес-Краузе (, 2 січня 1885 Раковичі — 25 вересня 1945 Люблін) — архітектор. Працював у Любліні.
 Барбара Краузе (, 7 липня 1959) — німецька плавчиня, олімпійська чемпіонка.
 Краузе Антоні (нар. 1940) — польський кінорежисер.
 Геза Краузе (1992) — німецька легкоатлетка.
 Краузе Дітер (1962) — німецький інженер, професор.
 Еліаху Краузе (1878—1962) — фахівець- агроном, керуючий фермою Саджера та керівник сільськогосподарської школи Мікве-Ізраїль.
 Карл Вільгельм Краузе (1911—2001) — німецький офіцер, гауптштурмфюрер СС. Камердинер Адольфа Гітлера (1934—1939). Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Крістіане Краузе (; 1950) — німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1972).
 Кшиштоф Краузе (1953—2014) — польський сценарист та режисер.
 Надін Краузе (1982) — німецька гандболістка.
 Пітер Краузе — американський актор кіно.
 Рене Краузе (1985) — німецький боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Яніс Краузе (Jānis Krauze, 1894—1919) — легендарний латиський важкоатлет.

Див. також 
 Крауз Олексій Антонович (19 травня (3 червня) 1889 — 8 лютого 1931) — вчений у галузі опалення та вентиляції приміщень
 Краус
 Кравс

німецькі прізвища
польські прізвища